Velika nagrada San Marina 2005 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 24. aprila 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

† Opomba: Felipe Massa je zaradi menjave motorja nazadoval na 18. štartno mesto.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 62
| 1:27:41,921
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 62
| + 0,215 s
| 13
| 8
|-
! 3
| 10
|  Alexander Wurz
| McLaren-Mercedes
| 62
| + 27,554 s
| 7
| 6
|-
! 4
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 62
| + 1:04,442
| 11
| 5
|-
! 5
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 62
| + 1:10,258
| 5
| 4
|-
! 6
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 62
| + 1:11,282
| 8
| 3
|-
! 7
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 62
| + 1:23,297
| 4
| 2
|-
! 8
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Red Bull-Cosworth
| 62
| + 1:23,764
| 15
| 1
|-
! 9†
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 62
| + 1:35,841
| 10
|  
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 61
| +1 krog
| 18
|
|-
! 11
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 61
| +1 krog
| 14
|
|-
! 12
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 61
| +1 krog
| 16
|
|-
! 13
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 60
| +2 kroga
| 17
|
|-
! Ods
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 20
| Hidravlika
| 20
|
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 18
| El. sistem
| 9
|
|-
! Ods
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 9
| Pog. gred
| 1
|
|-
! Ods
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 8
| Sklopka
| 19
|
|-
! Ods
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 5
| Trčenje
| 12
|
|-
! DSQ‡
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 62
| +10,481
| 3
|
|-
! DSQ‡
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 62
| +34,783
| 6
|
|}

† Opomba: Po dirki je bil Ralf Schumacher kaznovan z 25 sekundami pribitka zaradi nevarne vožnje iz boksov po drugem postanku.

‡ Opomba: Po dirki je bil dirkalnik Jensona Buttona 4.99 kg prelahek. Zaradi odkritega sekundarnega rezervoarja za gorivo sta bila oba dirkalnika BAR diskvalificirana ter dobila prepoved za nastop na naslednjih dveh dirkah.

Opombe 

 Vitantonio Liuzzi je zamenjal Christiana Kliena v drugem dirkalniku Red Bulla na tej in še naslednjih dveh dirkah.
 Alexander Wurz je vozil drugi dirkalnik McLaren-Mercedes zaradi poškodbe Juana Pabla Montoye.
 Med prvimi kvalifikacijami v soboto je Red Bull objavil, da bodo uporabljali Ferrarijeve motorje dve leti z začetkom v sezoni 2006.
 To je bila stota uvrstitev Michaela Schumacherja na stopničke s Ferrarijem - rekord za stopničke dosežene z enim moštvom. Hkrati pa je bilo to Ferrarijevo dvestoto drugo mesto, tudi rekord v zgodovini Formule 1.

Formula 1 sezona 2005
2005